«Poison» («Яд») — песня американского певца и музыканта Элиса Купера с его альбома 1989 года Trash. Также вышла как первый сингл с этого альбома.

История 
Песня «Poison» была написана Элисом Купером вместе с Дезмондом Чайлдом, известным хитмейкером, десятью годами ранее написавшим вместе с участниками группы Kiss песню «I Was Made For Lovin’ You», а в середине 1980-х вместе с участниками группы Bon Jovi — принёсшие ей огромную популярность песни «You Give Love a Bad Name» и «Livin’ on a Prayer».

Песня вышла как сингл и стала популярной. В США она поднялась до 7 места в чарте Billboard Hot 100, повторив тогдашний максимальный результат Элиса Купера в этой стране — до этого до 7 места поднималась его песня «School’s Out». В Великобритании же сингл в песней «Poison» добрался до 2 места.

Видеоклип к песне «Poison» был первым клипом Элиса Купера, получившим ротацию на телеканале MTV. В результате певец стал намного более известен среди молодого поколения и многие его стали считать своим.

Текст песни и композиция 
Как пишет сайт Songfacts, "[в] этой песне Купер поёт о девушке, которая на него плохо влияет, но он не может устоять перед её чарами. В песне есть элемент садизма, поскольку Элис поёт: «Я хочу сделать тебе больно просто для того, чтобы услышать как ты вопишь моё имя».

Примечания

Ссылки 
 

Песни Элиса Купера
Песни 1989 года
Синглы 1989 года
Песни, написанные Дезмондом Чайлдом
Композиции хард-рока
Синглы Epic Records